«Эй, на том берегу!» — рисованный мультипликационный фильм, снятый режиссёром Борисом Тузановичем по сказке Игоря Фарбаржевича — «Дракон на цепи». Пятый из серии мультфильмов о Маленьком Лисёнке.

Сюжет 
Маленький Лисёнок увидел на другом берегу реки огонёк и спросил у Вороны: «Ты не знаешь, кто там живёт?». Ворона ответила: «Дракон! Трёхголовый монстр! Так все говорят!». И тут с того берега раздался тоскливый вой. Ворона улетела. Лисёнок подумал, что может быть нужна его помощь и поплыл на лодке на другой берег реки. Переплывая, он представлял себе, как выглядит говорящий трёхголовый дракон.
 
На том берегу Лисёнок увидел досочный забор, чей вход украшала табличка: «Осторожно злая собака». Калитку отворил старый сторожевой пёс по имени Дракон с ружьём и на цепи. Он жил здесь один и охранял дачу. А выл от одиночества. Лисёнок пригласил его приходить к ним в гости и позвал покататься на лодке. Пёс снял цепь и они поплыли по реке.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

См. также 
 Маленький Лисёнок — главный герой мультипликационной серии.
 1989 — Сказка о старом эхо
 1990 — Земляничный дождик
 1991 — Мотылёк
 1992 — Туман из Лондона
 1993 — Еловое яблоко
 1994 — Лунная дорожка
 1994 — Летний снеговик

Литература 

(Содержание: 20 сказок о Лисёнке. Цветные иллюстрации)

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультипликационные фильмы ТО «Экран» РГТРК «Останкино»
Мультфильмы Бориса Тузановича
Рисованные мультфильмы России 1992 года
Маленький Лисёнок